Stary Gaj est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Stary Gaj, village de la voïvodie de Łódź
 Stary Gaj, village de la voïvodie de Lublin